

Antropologia 
 Twi – popolo africano
 Lingua twi

Codici 
 twi – codice ISO 639-3 per la lingua twi